Van Delft Biscuits, Nederlands oudste en grootste fabriek van pepernoten.
 Van Delft (familie), een Zuid-Nederlandse adellijke familie.